Район Миява () — район Тренчинского края Словакии. На севере граничит с Чехией. Был образован в 1923 г. и существует в рамках современных границ с 1996 г.

Статистические данные (2001) 

Национальный состав:
 Словаки — 96,6 %
 Чехи — 1,3 %

Конфессиональный состав:
 Лютеране — 60,0 %
 Католики — 14,0 %
 Свидетели Иеговы — 1,1 %